Список терактов против израильтян и евреев
 Список терактов, осуществлённых израильтянами против палестинцев